Szőcs este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Bernadette Szőcs (n. 1995), jucătoare de tenis de masă de etnie maghiară din România
 Géza Szőcs (1953-2020), poet maghiar din Transilvania
 Zsuzsanna Szőcs (n. 1962), scrimeră maghiară